Världsmästerskapet i curling för damer 2017 (officiellt CPT World Women's Curling Championship 2017) arrangerades i Beijing, Kina den 18–26 mars 2017. Mästerskapet var det 39:e i ordningen, och det var första gången som Kina stod som värd för damernas tävlingar. Detta var  samtidigt sista chansen för länderna att kvalificera sig för deltagande i vinter-OS 2018.

TV-sändningar 
Från Sverige följs tävlingarna säkrast på Eurosport.

Kvalificerade lag 
 Värdland

 Två lag från amerikanska zonen

 
 Åtta lag från 2016 års europamästerskap

 Ett lag från 2016 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare 
{| class=wikitable
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Hvidovre CC, Hvidovre
Skip: Lene Nielsen 
Trea: Madeleine Dupont
Tvåa: Stephanie Risdal
Etta: Denise Dupont
Reserv: Charlotte Clemmensen
<small>Coach: Ulrik Schmidt</small>
|CC Lago Santo, Cembra
Skip: Diana Gaspari
Trea: Veronica Zappone
Tvåa: Denise Pimpini
Etta: Arianna Losano
Reserv: Chiara Olivieri
<small>Coach: Violetta Caldart</small>
|Ottawa CC, Ottawa
Skip: Rachel Homan
Trea: Emma Miskew
Tvåa: Joanne Courtney
Etta: Lisa Weagle
Reserv: Cheryl Kreviazuk
<small>Coach: Adam Kingsbury</small>
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Harbin CC, Harbin
Skip: Bingyu Wang 
Trea: Rui Wang
Tvåa: Jinli Liu 
Etta: Yan Zhou 
Reserv: Ying Yang
<small>Coach: Tan Weidong</small>
|Moskvitch CC, Moskva
Skip: Anna Sidorova
Trea: Margarita Fomina
Tvåa: Aleksandra Rajeva(från runda 9 Alina Kovaleva)
Etta: Nkeijruka Ezech
Reserv: Alina Kovaleva(från runda 9 Aleksandra Rajeva)
<small>Coach: Svetlana Kalalb</small>
|CC Baden Regio, Baden
Skip: Alina Pätz
Trea: Nadine Lehmann
Tvåa: Marisa Winkelhausen
Etta: Nicole Schwägli
Reserv: Briar Hürlimann
<small>Coach: Mirjam Ott</small>
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|Dunkeld CC, Pitlochry
Skip: Eve Muirhead
Trea: Anna Sloan
Tvåa: Vicki Adams
Etta: Lauren Gray
Reserv: Kelly Schafer
<small>Coach: Glenn Howard</small>
|Sundbybergs CK, Sundbyberg
Skip: Anna Hasselborg
Trea: Sara McManus
Tvåa: Agnes Knochenhauer
Etta: Sofia Mabergs
Reserv: Jennie Wåhlin
<small>Coach: Maria Prytz</small>
|GyeongBuk Uiseong CC, Uiseong
Skip: Kim Eun-jung
Trea: Kim Kyeong-ae
Tvåa: Kim Seon-yeong
Etta: Kim Yeong-mi
Reserv: — 
'Coach: Kim Min-jung</small>
|-
!width=200|
!width=200|
!width=200|
|-
|CC Sokol Liboc, PragSkip: Anna KubeškováTrea: Alžběta BaudyšováTvåa: Tereza PlíškováEtta: Klára SvatoňováReserv: Ezhen KolchevskaiaCoach:' Karel Kubeška</small>
|CC Füssen, Füssen
Skip: Daniela Jentsch
Trea: Josephine Obermann
Tvåa: Analena Jentsch
Etta: Pia-Lisa Schöll
Reserv: Emira Abbes
<small>Coach: Thomas Lips
|Madison CC, Madison
Skip: Nina Roth
Trea: Tabitha Peterson
Tvåa: Aileen Geving
Etta: Becca Hamilton
Reserv: Cory Christensen
<small>Coach: Ann Swisshelm
|}

 Grundomgångar 

 Tabell 
De fyra främsta lagen går till slutspel. Om två eller fler lag hamnar på samma antal vinster i kamp om slutspelsplatserna spelas först ett särspel dem emellan.Slutställning i grundspelet Resultat Alla rundor spelas på kinesisk standardtid (UTC+8).

Runda 1Lördag 18 mars, 13:00Runda 2Lördag 18 mars, 19:00Runda 3Söndag 19 mars, 9:00Runda 4Söndag 19 mars, 14:00Runda 5Söndag 19 mars, 19:00Runda 6Måndag 20 mars, 9:00Runda 7Måndag 20 mars, 14:00Runda 8Måndag 20 mars, 19:00Runda 9Tisdag 21 mars, 9:00Runda 10Tisdag 21 mars, 14:00Runda 11Tisdag 21 mars, 19:00Runda 12Onsdag 22 mars, 9:00Runda 13Onsdag 22 mars, 14:00Runda 14Onsdag 22 mars, 19:00Runda 15Torsdag 23 mars, 9:00Runda 16
Torsdag 23 mars, 14:00

Runda 17
Torsdag 23 mars, 19:00

Slutspel

Play-Off 1–2 
Fredag 24 mars, 19:00

Play-Off 3–4 
Lördag 25 mars, 14:00

Semifinal 
Lördag 25 mars, 19:00

Bronsmatch 
Söndag 26 mars, 10:00

Final 
Söndag 26 mars, 15:00

Vinnare

Referenser

Externa länkar 
 WCF, officiell hemsida

Curlingtävlingar
2017 i Kina
Curling i Kina
Sportevenemang i Kina
Sportåret 2017